Бошо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бошо, Адольф (1871—1955) — французский музыковед, музыкальный критик и писатель.
 Бошо, Анри (1913—2012) — бельгийский писатель и психоаналитик.
 Бошо, Патрик — известный европейский и американский актёр.
 См. также 
 Бош